ИЦ — двухбуквенная аббревиатура, имеющая несколько значений:

 ИЦ — Индекс цитирования
 Институт цивилизации 
 Индекс цитирования веб-сайтов
 Индекс цитирования научных статей
 Тематический индекс цитирования
 ИЦ в медицине — интерстициальный цистит

Центры 
 ИЦ — издательский центр.
 ИЦ — инженерный центр, инжиниринговый центр
 ИЦ — инновационный центр
 ИЦ — интернет-центр
 ИЦ — исследовательский центр
 ИЦ — информцентр — информационный центр
 иц — в военном деле испытательный центр. Источник: «Коммерсантъ Власть», 14.05.2002

См. также 
 Иц — многозначный термин.
 IZ или iz
 IZ